Serpiente puede referirse a:

 Serpentes, grupo de reptiles.
 Signo de la Serpiente, signo del horóscopo chino.
 Serpens, constelación de la serpiente.
 Serpiente Emplumada, divinidad de la mitología prehispánica en Mesoamérica.
 Serpiente Arco Iris, ser de la mitología aborigen en Australia.
 Serpiente del faraón, tipo de fuego artificial.
 Serpiente Enrollada, gobernante maya.
 Serpiente de verano, noticia irrelevante usada para suplir la escasez de contenidos en un medio de comunicación.
 El serpiente, película franco-italo-alemana de 1973.
 La serpiente, videojuego.
 Paradoja de la serpiente, paradoja de tipo condicional.
 Rey Serpiente, personaje de cómic.

Otros 
Serpiente marina, desambiguación.
Piel de serpiente, desambiguación.